Novossélskoie (en rus: Новосельское) és un poble de la república de Crimea, a Rússia, que el 2014 tenia 2.424 habitants. Pertany al districte de Txernomórskoie.

Referències 

Pobles de la República Autònoma de Crimea